

Patronyme 

Haron, (?-1059), appelé aussi Aaron ou Aron, est évêque de Cracovie de 1046 à 1059.

Dorris Haron Kasco, né en 1966 en Côte d'Ivoire, est un reporter photographe.

Toponyme 
Haron est ancien village de Mascaraàs, commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme